Andrzej Witos – polski działacz ludowy, kierownik resortu w PKWN
 Dawid Witos – polski koszykarz
 Ludwik Witos – polski działacz ludowy
 Wincenty Witos – polski działacz ludowy, trzykrotny premier II Rzeczypospolitej